Františkánske námestie steht für Plätze in der Slowakei:
Františkánske námestie (Bratislava)
Františkánske námestie (Hlohovec)
Františkánske námestie (Prešov)